Мир искусства:

 Мир искусства — множество людей, занимающихся художественным творчеством или созданием, потреблением, хранением, распространением, критикой произведений искусства.
 Мир искусства — художественное объединение в России в конце 1890-х годов.
 Мир искусства — художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1898—1904 годах.
 Мир искусства — некоммерческий благотворительный фонд, основан Владиславом Тетериным в 1997 году как музыкально-социальный проект.
 Мир искусства —  произведение американского философа и теоретика искусства Артура Данто.